Heraldické figury (znamení) se dělí na:
 Obecné figury – např. zvířata nebo nástroje lidské činnosti 
 Heroldské figury – různé kříže, polcení apod.

Heraldická znamení